USS Denver je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Denver (C-14) 
 USS Denver (CL-58) 
 USS Denver (LPD-9)

Denver